U-Turn bezeichnet:
 ein Fahrmanöver beim Skateboarden, siehe U-Turn (Skateboard)
 einen Film, siehe U-Turn – Kein Weg zurück
 in der Umgangssprache einen Fahrtrichtungswechsel um 180°